Okręty US Navy o nazwie USS "Aeolus" (nazwa pochodzi od Eola (łac. Aeolus), mitycznego władcy wiatrów):

 "Aelous" (ID-3005), wcześniej niemiecki "Grosser Kurfürst", został zajęty przez amerykański rząd po wejściu USA do I wojny światowej.
 "Aelous" (ARC-3), wcześniej USS "Turandot" (AKA-47), był okrętem towarowym służącym do przewozu amfibii (ang. amphibious cargo ship).

Zobacz też 
 HMS „Aeolus” – nazwa brytyjskich okrętów

Aeolus